Beat Domènec Castellet (Esparreguera, 1597 - Nagasaki, Japó, 1628), frare dominic missioner al Japó on va morir màrtir
 Beat Domènec i Gregori d'Aragó (Aragó, c. 1300 - Perarrua, Ribagorça, ), frares aragonesos de l'orde de Sant Domènec